Banque royale peut faire référence à : 

 la Banque Royale du Canada, une des plus importantes banques canadiennes,
 la Banque générale, établissement financier du Royaume de France, fondé en 1716, renommé Banque royale en 1719.